Osoby o tym nazwisku:
 Alexandra Pretorius – kanadyjska skoczkini narciarska
 Andries Pretorius – burski dowódca wojskowy i polityk
 Constant Pretorius – południowoafrykański lekkoatleta
 Friedrich Pretorius – południowoafrykański lekkoatleta
 Jackie Pretorius – południowoafrykański kierowca wyścigowy
 Kosie Pretorius – namibijski polityk i publicysta
 Marthinus Wessel Pretorius – transwalski polityk
 Pat Walkden-Pretorius – południowoafrykańska tenisistka